

Geografie 

Rijswijk (Zuid-Holland), gemeente en plaats in de provincie Zuid-Holland
Landgoederenzone Rijswijk in de Zuid-Hollandse gemeente Rijswijk
Rijswijk (Noord-Brabant), plaats in de gemeente Altena, Noord-Brabant
Slot te Rijswijk, een adellijk huis te Rijswijk in Noord-Brabant
Rijswijk (Gelderland), plaats in de gemeente Buren, Gelderland
Huis Rijswijk, voormalige havezate te Groessen, Gelderland
Rijswijk (Batavia), fort, weg en paleis in Batavia (Nederlands-Indië), tegenwoordig Jakarta in Indonesië

Nederlandse personen 

Van Rijswijk (geslacht), een in 1472 uitgestorven adellijke familie
Herman van Rijswijk (14??-1512) was een Nederlandse rooms-katholieke priester
Joke van Rijswijk (1955), atlete
René van Rijswijk (1971), een voormalige Nederlands voetballer
Denise van Rijswijk (1978) is een van de twee zangeressen van de Vengaboys
Mark van Rijswijk (1979), een Nederlands sportverslaggever en voetbalcommentator

Belgische personen 
 Theodoor Van Ryswyck (1811-1849), dichter
 Jan-Baptist Van Ryswyck (1818-1869), dichter, gemeenteraadslid
 Jan van Rijswijck (1853-1906), burgemeester, volksvertegenwoordiger
 Lambrecht Van Ryswyck (1822-1894), dichter

Economie 
Van Rijswijk (carrosseriebouwer)

Gebeurtenis 
 Vrede van Rijswijk (1697)